Апо́стольская нунциату́ра — дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эквивалент посольства.

Главой апостольской нунциатуры является нунций. Нунций — это церковный дипломатический ранг, происходит от латинского nuntius — вестник. Папский нунций (официально известный как Апостольский нунций) является постоянным дипломатическим представителем (главой дипломатической миссии) Святого Престола в стране или международной организации (например, Лиге арабских государств), он имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла и, как правило, церковный ранг титулярного архиепископа.

Кроме того, нунций служит связующим звеном между Святым Престолом и католической церковью в конкретном государстве, осуществляет надзор за епархиальными епископами и играет важную роль в выборе епископов.

См. также 
 Апостольская нунциатура в России

Литература 
 Joël Benoît d’Onorio, Le Saint-Siège et le droit international in Le Saint Siège dans les relations internationales, actes du colloque organisé les 29 et 30 janvier 1988 par le département des sciences juridiques et morales de l’Institut Portalis, Cujas & Cerf, Paris, 1989, ISBN 2-204-03106-2
 Henry Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, Helsinki 1910
 , Les Nonciatures apostoliques permanentes de 1648 à 1800, Genève 1912
 Giuseppe de Marchi, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 1957

Ссылки 
 Перечень апостольских нунциатур

Римская курия
Дипломатия